Шахереза́да (также произносится как Шехереза́да, Шихираза́да и Шахраза́да) — многозначное имя собственное. В переводе со среднеперсидского означает «свободная горожанка» или «благородная горожанка» — от «шахр» («город, область или держава» — от древнеперсидского «хшатра»: «власть, сатрапия или держава») и «азад» («свободный» либо представитель сословия «азадан», аналога дворянства во времена Сасанидов — династии, к которой принадлежал Шахрияр, сын шаханшаха Хосрова II и отец последнего зороастрийского шаханшаха Яздгерда III).

 Персонаж
 Шахерезада (Шехерезада) — персонаж сборника «Тысяча и одна ночь».

 Музыка
 «Шехеразада» — сюита Римского-Корсакова.
 «Шехеразада» — увертюра для оркестра Мориса Равеля (1898).
 «Шехеразада» — цикл песен для сопрано или тенора с оркестром на слова Тристана Клингзора (1903).
 «Шахерезада» — саратовская поп-группа, существовавшая в конце 1980-х 1990-х годов.

 Астрономия
 Шахразада — кратер на Энцеладе, спутнике планеты Сатурн.
 (643) Шахерезада — малая планета Солнечной системы.

 Другое
 «Шехеразада» — балет Михаила Фокина на музыку симфонической сюиты Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада».
 «Шахерезада» — французский фильм 1963 года.
 «И ещё одна ночь Шахерезады» — советский фильм 1986 года, второй двухсерийный фильм из цикла, снятого на киностудии «Таджикфильм» СССР и Сирийской киностудии «Ганем-фильм» в 1986 году по мотивам сказок «Тысяча и одна ночь».
 «Новые сказки Шахерезады» — первый советско-сирийский фильм из цикла, снятого на киностудии «Таджикфильм» СССР и Сирийской киностудии «Ганем-фильм» в 1985 году по мотивам сказок «Тысяча и одна ночь».
 «Последняя ночь Шахерезады» — третий советско-сирийский фильм из цикла, снятого на киностудии «Таджикфильм» СССР и сирийской киностудии «Ганем-фильм» в 1987 году по мотивам сказок «Тысяча и одна ночь».
 «Шехеразада» — журнал романов и повестей, выходил еженедельно в Санкт-Петербурге с 1858 по 1859 гг. .
 'Sheherazade' — сорт лилий.
 Scheherazade — 140-метровая моторная суперъяхта.

Примечания